

События 
 Консулы Луций Фурий Камилл и Аппий Клавдий Красс Инрегиллен (два патриция). Претор Луций Пинарий. Военный трибун Марк Валерий Корв. Диктатор для выборов (№ 32) Тит Манлий Империоз Торкват, начальник конницы Авл Корнелий Косс Арвина.
 Подвиг Марка Валерия Корва. Победа Луция Фурия Камилла над галлами.
 Иностранные корсары опустошали берега Лациума.
 Демосфен, «Олинфские речи».
 Начало правления Перисада I (349—309 годы до н. э.) (Боспорское царство).
 349/348 — Афинский архонт-эпоним Каллимах.

Скончались 
 Левкон I Боспорский — царь Боспорского государства в 389/388—349/348 до н. э.
 Аппий Клавдий Красс Инрегиллен — древнеримский политический деятель, консул 349 года до н. э.

См. также

Примечания